Звонкий увулярный спирант — увулярный согласный звук, используемый в некоторых языках. В Международном фонетическом алфавите этот звук обозначается символом ⟨ʁ⟩ или перевернутой маленькой заглавной буквой ⟨ʀ⟩.

Характеристика звука 
 Способ образования: дрожащий
 По месту образования — увулярный;
 Тип фонации: Звонкий

Примеры

См. также 
 Место образования согласных
 Фрикативные согласные
 Увулярный дрожащий согласный
 Глухой увулярный фрикатив
 Звонкий велярный спирант

Примечания

Литература 

Увулярные согласные
Фрикативные согласные